Baradères kan syfta på:

Haiti 

 Baradères, Nippes, kommun i Nippes, 
 Arrondissement de Baradères, arrondissement, Nippes,